

Чобановка () — село у Аненій-Нойському районі.
 Чобановка () — село у Ришканському районі. Входить до складу комуни Грінеуць.